Takenouchi ist der Familienname folgender Personen:
 Takenouchi Shikibu (1712–1767), japanischer Konfuzianist
 Takenouchi Yasunori (1806–?), japanischer Offizieller des Tokugawa-Shogunats
 Takenouchi Tsuna (1840–1922), japanischer Politiker und Unternehmer
 Takeuchi Matsujirō (1884–1977), japanischer Pathologe
 Tadao Takenouchi (* 1922), japanischer Astronom

Takenouchi steht für:
 (2767) Takenouchi, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.